Benkő Károly (1805–1863) megyei hivatalnok
 Benkő Károly (1910–1992) eszperantista
 Benkő Károly (1923–2014) újságíró
 Benkő Károly pedagógus